El Torneig de San Diego 2010, oficialment conegut com a Mercury Insurance Open 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. És la primera edició d'ençà que es va cancel·lar l'Acura Classic el 2007. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 8 d'agost de 2010 al La Costa Resort and Spa de Carlsbad, prop de San Diego, Califòrnia, Estats Units.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010